Jawhar – città della Somalia
 Jawhar – città dell'India
 Jawhar – stato principesco del subcontinente indiano